Э́льбрус Канико́евич Каргиев (; ) — российский . Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Южной Осетии (2008—2017). Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса (2011).

Биография 
1966 год — окончил Северо-Кавказский горно-металлургический институт.

На протяжении многих лет успешно занимался научной и преподавательской деятельностью.

С 1988 по 1990 гг. — министр народного образования Северо-Осетинской АССР, с 1990 по 1993 гг. — заместитель председателя Совета Министров Северной Осетии.

1987 год — окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС.

С 1994 года на дипломатической службе в МИД России.

С марта 2001 года — начальник отдела Департамента МИД России по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными организациями.

С 2003 года — Генеральный консул Российской Федерации в г. Трабзон, Турецкая Республика; затем — советник-посланник Посольства Российской Федерации в Турции.

С 2007 года по октябрь 2008 года — главный советник Четвёртого департамента стран СНГ МИД России.

С октября 2008 года по май 2017 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Южной Осетии. В мае 2017 года ушёл в отставку.

Кандидат технических наук, доцент.

Владел турецким и французским языками.

Награды 
 Орден Почёта (25 сентября 2017 года) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации
 Орден Дружбы (7 сентября 2011 года) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации.
 Орден Дружбы (Южная Осетия, 2014 год) — за многолетнюю плодотворную дипломатическую деятельность, большой личный вклад в укрепление отношений дружбы и сотрудничества между народами Южной Осетии и России, а также в связи с 70-летием со дня рождения
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
 Медаль «Подвижнику просвещения»
 Медаль «За взаимодействие с ФСБ России»
 Медаль «Во славу Осетии» Республики Северная Осетия-Алания
 Почетный знак «200 лет МИД России»
 Почетный знак «Консульская служба России — 200 лет»
 Почетный знак Минобороны России «За службу на Кавказе»
 Почетный знак «Во славу Отечества» Правительственной Комиссии Российской Федерации по делам соотечественников
 Почетный знак «XV лет Совету Федерации»
 Почетная грамота Совета Федерации Федерального Собрания России
 Почетная грамота Центральной Избирательной Комиссии России
 Медаль «20 лет независимости Южной Осетии» (Южная Осетия)
 Медаль «За боевое содружество» (Южная Осетия)
 Медаль «10 лет Пограничной Службе Республики Южная Осетия» (Южная Осетия)
 Почетная грамота Парламента Республики Южная Осетия (Южная Осетия)
 Медаль «За укрепление международного сотрудничества» Приднестровской Молдавской Республики (Приднестровская Молдавская Республика)

Дипломатические ранги 
 17 января 2011 года — Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
 1 февраля 2006 года — Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2 класса.

См. также 
 Список послов Российской Федерации в государствах Европы

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на сайте biografija.ru
 

Консулы России в Трабзоне
Послы Российской Федерации в Южной Осетии